Шкурат Євген Олександрович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шкурат Іван (? — 1651) — український військовий діяч періоду Хмельниччини.
 Шкурат Оксана Юріївна (30 липня 1993, Суми) — українська легкоатлетка, учасниця Олімпійських ігор у Бразилії 2016 року, майстер спорту України.
 Шкурат Олена Вікторівна — вчитель суспільних дисциплін Київського військового ліцею імені Івана Богуна, заслужений вчитель України.
 Шкурат Степан Йосипович (1885—1973) — український актор театру і кіно.

 Шкурат — село Ковельського району Волинської області.

Примітки 

Українські прізвища